De Durango-Durango Emakumeen Saria (Memorial Juan Mari Balier) is een eendaagse wielerwedstrijd voor vrouwen die sinds 1997 jaarlijks wordt verreden rond Durango in de regio Baskenland in Spanje. De wedstrijd valt vanaf 2020 in de UCI 1.1-categorie en werd tot 2019 verreden op de dag voor de meerdaagse rittenkoers Emakumeen Bira.

In 2005 won de Nederlandse Mirjam Melchers. Tussen 2010 en 2014 werd de koers vier keer door Marianne Vos gewonnen. Zij nam daarmee het record over van de Baskische Joane Somarriba die tussen 2002 en 2004 drie keer won. Annemiek van Vleuten (2017 en 2020), Anna van der Breggen (2018 en 2021) en Pauliena Rooijakkers (2022) wonnen de koers eveneens.

Erelijst 

Meervoudige winnaars

Overwinningen per land

Eendagswielerwedstrijd
Wielerwedstrijd in Spanje
Sport in Baskenland
Dameswielrennen